Glatthaar ist der Nachname von:
Joseph T. Glatthaar (* 1956), US-amerikanischer Militärhistoriker
Udo Glatthaar (* 1961), deutscher Politiker